Las siglas USO pueden tener distintos significados:
 Unión Sindical Obrera, sindicato español independiente, de los más representativos.
 Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, un sindicato colombiano.
 United Service Organizations, una organización de apoyo a los militares estadounidenses.